Willem Koster (anatoom) (1834-1907), Nederlands patholoog, anatoom en fysioloog
Willem Koster (econoom), (1911-1975), Nederlands econoom en thesaurier-generaal
Willem Otto Adriaan Koster (1884-1947), Nederlandse liberaal en nationaalsocialistisch politicus